

Architettura 
 Bivacco Molino – bivacco situato a Balme
 El Molino – café-concert situato a Barcellona
 Molino Dorino – mulino ad acqua situato a Milano
 Molino Stucky – palazzo situato a Venezia
 Ponte Molino – ponte situato a Padova
 Porta Molino – porta cittadina situata a Padova

Geografia

Colombia 
 El Molino – comune (La Guajira)

Italia 
 Isola di Molino – isolotto del mar di Sardegna a Castelsardo, comune nella provincia di Sassari (Sardegna)
 Molino – frazione di Altissimo, comune nella provincia di Vicenza (Veneto)
 Molino – frazione di Messina, comune nella provincia di Messina (Sicilia)
 Molino – frazione di Monte San Martino, nella provincia di Macerata (Marche)
 Molino – frazione di Pietra de' Giorgi, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Molino – frazione di Sant'Angelo Romano, comune nella provincia di Roma (Lazio)
 Molino d'Aiano – frazione di Colle di Val d'Elsa, comune nella provincia di Siena (Toscana)
 Molino dei Torti – comune nella provincia di Alessandria (Piemonte)
 Molino del Conte – frazione di Cassolnovo, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Molino del Pallone – frazione di Alto Reno Terme, comune nella provincia di Bologna (Emilia-Romagna)
 Molino del Piano, già Molino del Pievano – frazione di Pontassieve, comune nella provincia di Firenze (Toscana)
 Molino de' Perotti – ex comune ora frazione di Giussago, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Molino di Calvecchia – frazione di San Donà di Piave, comune nella provincia di Venezia (Veneto)
 Molino Vecchio – ex comune ora frazione di Marcignago, comune nella provincia di Pavia (Lombardia)
 Molino Vecchio – frazione di Mondolfo, comune nella provincia di Pesaro e Urbino (Marche
 Molino – frazione di Valgioie nella città metropolitana di Torino

Perù 
 Molino – comune nella provincia di Pachitea (Huánuco)

Stati Uniti d'America 
 Molino – località nella contea di Escambia (Florida)
 Molino – località nella contea di Audrain (Missouri)

Svizzera 
 Molino Nuovo – quartiere di Lugano, città nel distretto di Lugano (Canton Ticino)

Persone 
 Andrea Molino (1964) – giornalista e conduttore televisivo.
 Andrea Molino (1964) – compositore e direttore d'orchestra.
 Biagio Molino o Biagio Molin (1380/1383-1447) – patriarca italiano
 Francesco Molino (1768-1847) – chitarrista italiano
 Giovanni Molino (1931) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Kevin Molino (1990) – calciatore trinidadiano
 Luigi Molino – arpista, violinista, compositore e direttore d'orchestra
 Luigi Molino – parlamentare della XXX legislatura del Regno d'Italia
 Luigi Molino – ex calciatore italiano
 Nino Molino (1959) – allenatore di pallacanestro italiano
 Paola Molino (1970 circa) – cantante e attrice italiana
 Piero Molino (1907-1997) – giornalista italiano
 Walter Molino (1915-1997) – illustratore italiano

 Antonio Molino Rojo (1926-2011) – attore spagnolo

Tecnologia 
 Molino – sinonimo di mulino

Trasporti 
 Deposito ATM Molino – deposito di autobus dell'Azienda Trasporti Milanesi
 Molino Dorino – stazione della metropolitana di Milano

Pagine correlate 
 Molino Dorino
 Mulino (disambigua)